Castalio tiene, en la mitología griega, dos filiaciones:

 Castalio, autóctono de Delfos y padre de Tea.
 Castalio, hijo de Delfo y padre de Lafrio.